Pujerra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pujerra (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Pujerra (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar